Ebli ist der Familienname folgender Personen:

 Friederike Ebli (* 1950), deutsche Politikerin
 Kate Ebli (1958–2011), US-amerikanische Politikerin

Siehe auch:
 Ebly
 Aebli